Сокращение МГН, мГн может означать:
 Маломобильные группы населения
 Мембранозный гломерулонефрит — заболевание почек.
 Миллигенри (обозначение: мГн) — единица измерения индуктивности в системе СИ, тысячная доля (милли-) базовой единицы генри.
 МГН — код аэропорта Маган (в одноимённом селе в Якутии, в  от города Якутска) по внутренней системе кодирования бывшего СССР.